Die folgende Liste stellt eine Sammlung der Kölner Domherren vor und nach der Säkularisation dar. Hierbei sind, der Einfachheit halber, die adligen und die bürgerlichen Domherren vor der Säkularisation gemeinsam aufgeführt. Nichtresidierende Domherren, die es seit dem 19. Jahrhundert gibt, werden mit einem (ND), Ehrendomherren mit einem (ED) gekennzeichnet.

Folgende Kleriker waren bzw. sind Domherren in Köln:

Siehe auch 

 Erzbistum Köln
 Liste der Kölner Dompröpste
 Liste der Kölner Domdechanten
 Liste der Kölner Weihbischöfe
 Liste der Kölner Generalvikare
 Liste der Kölner Offiziale
 Kölner Domkapitel
 Liste der Erzbischöfe und Bischöfe von Köln

Literatur 
 
 Rudolf A. H. Wyrsch: Dr. Arnold Steffens (1851-1923). Ein Kölner Domherr aus dem Jülicher Land. In: Forum Jülicher Geschichte, Band 73, herausgegeben von Günter Bers und Dieter P. J. Wynands, Jülich 2020, S. 279 betr. Steffens (seit 6. April 1921 auch Offizial).

Weblinks 
 Domherren aus den Häusern Königsegg und Waldburg (PDF; 2,1 MB)

Einzelnachweise 

Koln
!